L'edizione 1990-91 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo furono Romário () e Dennis Bergkamp (), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 PSV Eindhoven campione dei Paesi Bassi 1990-91.
 Heerenveen e NEC Nijmegen retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
Campionato olandese di calcio